Сен-Капре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південь від Парижа, 110 км на південь від Орлеана, 15 км на південний захід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 268 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 755,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Капре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Капре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер